Delastria är ett släkte av svampar. Delastria ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Delastria